COR oder CoR steht für:
 Certificate of Residence, Ansässigkeits- oder Wohnsitzbescheinigung
 Club of Rome
 Comando per le Operazioni in Rete, ein italienisches Militärkommando für Cyberoperationen
 Conservation of Resources Theory, Modell aus der psychologischen Stressforschung, siehe Theorie der Ressourcenerhaltung
 COR&FJA, deutsches Software- und Beratungshaus, siehe Msg life
 Flughafen Córdoba in Argentinien nach dem IATA-Code 
 Corporate Organizational Responsibility
 European Committee of the Regions, offizieller Name des Ausschusses der Regionen
 das olympische Länderkürzel für die Gesamtkoreanische Mannschaft
 Korsika (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

Cor oder COR steht für:
 die lateinische Bezeichnung des Herzens
 Cor, einen niederländischen Vornamen
 Cor (Einheit), englisches Volumenmaß
 COR (Band), deutsche Band

Cor oder COR ist Namensbestandteil von:

 Cor de la Bryère (1968–2000), einen französisch-deutschen Zuchthengst
 Cor Scorpii, Band aus Norwegen
 COR Sitzmöbel, deutsches Möbelunternehmen

cor steht für:
 Kornische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 KOR
 Corr
 Chor

Abkürzung